Алтай:

Топонимы

Казахстан 
 Алтай  — новое (с 28 декабря 2018 года) название города Зыряновск Восточно-Казахстанской области.

Китай 
 Алтай — городской уезд, административный центр округа Алтай.

См. также 
 Алтай (значения)